

Лісновка — село, Панфіловський район, Жетисуська область

Лісновка — присілок, Фатезький район, Курська область

Див. також 
 Ліснівка